Norico, regione storica corrispondente all'attuale Austria centrale
Norico (provincia romana),  provincia dell'Impero romano
Norico (geologia), suddivisione dell'epoca geologica del Triassico superiore